Полево́й переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 
 Полевой переулок — переулок в Минске.

Россия 
 Полевой переулок — переулок в Арзамасе.
 Полевой переулок — переулок в Великом Новгороде.
 Полевой переулок — переулок в Грозном.
 Полевой переулок — переулок в Ижевске.
 Полевой переулок — переулок в Калининграде.
 Полевой переулок — переулок в Краснодаре.
 Полевой переулок — переулок в Красноярске.
 В Москве:
 Полевой переулок.
 1-й Полевой переулок.
 2-й Полевой переулок.
 4-й Полевой переулок.
 В Санкт-Петербурге:
 Полевой переулок — переулок в историческом районе Лахта.
 Полевой переулок — переулок в историческом районе Торики.
 Полевой переулок — переулок в историческом районе Усть-Славянка.
 Полевой переулок — переулок в Таганроге.
 Полевой переулок — переулок в Тобольске.
 Полевой переулок — переулок в Улан-Удэ.

Украина 
 Полевой переулок — переулок в Киеве.
 Полевой переулок — переулок в Коктебеле.

См. также 
 Полевой проезд
 Полевая улица
 Полевая аллея (Санкт-Петербург)